Green kan avse: 

 Green (golf) – den mest kortklippta delen av golfbanan på vilken hålet är beläget
 Green av Rossö – en adelssläkt från Bohus län
 Green (efternamn) – en lista av personer med efternamnet
 Green (musikalbum) – ett utgivet av R.E.M.
 Green (musikgrupp) – ett  svenskt indiepopband 1992-1995
 12016 Green – en asteroid i huvudbältet

Geografi

USA 

 Green, Kansas, ort, Clay County, 
 Green, Ohio, ort, Summit County, 
 Green, Oregon, ort, Douglas County,